Abtei Saint-André steht für
 Abtei Saint-André (Lavaudieu), Abtei in der französischen Gemeinde Lavaudieu, Département Haute-Loire
 St-André-de-Sorède, ehemalige Abteikirche in der französischen Gemeinde Saint-André, Département Pyrénées-Orientales

Siehe auch:
 St-André